Dollond és un petit cràter d'impacte que es troba a la regió central de la Lluna, al nord del cràter Abulfeda, a l'est d'Anděl i amb Descartes al sud-est. Dollond és circular i en forma de con, amb una petita plataforma en el punt mitjà de les parets interiors inclinades.

A uns 50 quilòmetres al nord-est d'aquest cràter va ser el lloc d'aterratge de la missió Apol·lo 16, la penúltima de les expedicions Apol·lo a la Lluna.

Cràters satèl·lit 
Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt mitjà del cràter que està més prop de Dollond.

El següent cràter ha estat renombrat per la UAI:

 Dolland C (Veure Lindsay)

Referències 

Quadrangle LQ20
Cràters de la Lluna